Берлюково — название населённых пунктов в России:

 Берлюково — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Берлюково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.